Tasili Wan Ahdżar – pasmo górskie w Algierii
 Tasili Wan Al-Hadżdżar – pasmo górskie w Algierii
 Tassili Airlines – algierskie linie lotnicze